Jesús María Bianco es el nombre por el que se conoce tanto a:
 Jesús María Bianco, periodista venezolano.
 Jesús María Bianco, médico venezolano, exrector de la UCV